Семёновщинское сельское поселение — муниципальное образование в Валдайском муниципальном районе Новгородской области России.

Административный центр — деревня Семёновщина.

География 
Территория сельского поселения расположена на Валдайской возвышенности, в юго-восточной части Новгородской области у административной границы Валдайского района с Демянским районом, к западу от города Валдай. По территории поселения протекают притоки реки Полометь: Лужонка, Поповка и др.

История 
Семёновщинское сельское поселение было образовано в соответствии с законом Новгородской области от 11 ноября 2005 года .

Население

Состав сельского поселения

Транспорт 
По территории сельского поселения проходит автодорога  Яжелбицы — Демянск.

Примечания 

Сельские поселения Новгородской области
Муниципальные образования Валдайского района